Менту́-сюр-Нао́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 190 км на південь від Парижа, 80 км на південь від Орлеана, 50 км на північ від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Менту-сюр-Наон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Менту-сюр-Наон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр